Сан Худас Тадео има више значења:

 Сан Худас Тадео (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Худас Тадео (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Худас Тадео (Истапангахоја), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Худас Тадео (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Худас Тадео (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Худас Тадео (Окотепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Худас Тадео (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Худас Тадео (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Худас Тадео (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Худас Тадео (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Худас Тадео (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Худас Тадео (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Худас Тадео, Ел Гринго (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Худас Тадео, Ел Крусеро де Серано (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Худас Тадео (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Худас Тадео (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Худас Тадео, Маријана Јареслј (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Худас Тадео (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Худас Тадео (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Худас Тадео (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Худас Тадео, Ел Росио (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Худас Тадео (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Худас Тадео (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Худас Тадео (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Худас Тадео (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Худас Тадео (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Худас Тадео (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Худас Тадео (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Худас Тадео (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Худас Тадео (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Худас Тадео (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Худас Тадео (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Худас Тадео (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Худас Тадео (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Худас Тадео (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Худас Тадео (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Худас Тадео (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Худас Тадео (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Худас Тадео (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Худас Тадео (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику